Świdnik (district), woiwodschap Lublin
 Świdnica (district), woiwodschap Neder-Silezië